Curculigo är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Curculigo ingår i familjen Hypoxidaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sparrisordningen
Curculigo